Пара Чжуан Цзяжун / Ольга Говорцова — победительница турнира.

Сеянные 
Первые четыре пары начинают турнир со второго круга.

 Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Финал)
 Квета Пешке /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
 Чжань Юнжань /  Лизель Хубер (Второй раунд)
 Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Полуфинал)

<li>  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Четвертьфинал)
<li>  Мария Кириленко /  Надежда Петрова (Четвертьфинал, снятие с турнира)<li>  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс (Первый раунд)
<li>  Анабель Медина Гарригес /  Янь Цзы ''(Первый раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2010